De kwalificatie voor het langebaanschaatsen op de Olympische Winterspelen 2022 vond plaats in de eerste serie van vier wedstrijden van de wereldbeker schaatsen 2021/2022. Een deel van de quotaplaatsen werd vergeven op basis van het wereldbekerklassement en een deel op basis van de gereden seizoenstijden, tijdens het wereldbekerseizoen 2021/2022.

Kwalificatieregels
Een totaal van 166 schaatsers mogen worden toegelaten tot de Olympische Spelen. Landen krijgen quota's toegewezen op basis van de resultaten behaald tijdens de Wereldbeker schaatsen 2021/2022 in het najaar van 2021. Elk land kan maximaal 3 startquota per gender per evenement behalen, met uitzondering van de 5000 meter voor vrouwen, de 10.000 meter voor mannen en de massastarts voor beide genders, waar maximaal 2 startquota per land behaald kunnen worden.

Daarnaast mag elk land maar een bepaald aantal per gender schaatsers naar de Olympische Spelen sturen:
 Maximum 9 atleten: de NOC's die zich hebben gekwalificeerd voor de ploegenachtervolging en het maximum aantal quota hebben binnengehaald op de individuele evenementen van de betreffende gender. 
 Maximum 8 atleten: de NOC's die zich hebben gekwalificeerd voor de ploegenachtervolging en minimaal 1 of meer quotaplekken op elk individueel evenement hebben binnengehaald van de betreffende gender. 
 Maximum 7 atleten: voor de overige NOC's van de betreffende gender.

Het totaal aantal schaatsers per NOC per gender mag niet het aantal quotaplekken overschrijden van het <evenement met de meeste plekken> + het aantal evenementen waar het betreffende NOC minimaal 1 quotaplek heeft behaald. Bijvoorbeeld:
Een NOC heeft de volgende toegewezen quotaplekken:
 Mannen 500m - 3 quotaplekken
 Mannen 1000m - 2 quotaplekken
 Mannen 1500m - 1 quotaplek
 Mannen 500m - 1 quotaplek
 Mannen 10.000m - 1 quotaplek
 Mannen massastart - 1 quotaplek
Het <hoogste aantal quotaplekken op een evenement> is 3 (500m) plus 5 overige evenementen met minimaal 1 quotaplek (1000m, 1500, 5000m, 10.000m en de massastart). Dit brengt het totaal op 8 schaatsers die mogen worden afgevaardigd. Daarbij moet nog rekening worden gehouden met de ploegenachtervolging:
 Indien het NOC zich kwalificeert voor de mannen ploegenachtervolging, mogen er 8 mannelijke schaatsers worden afgevaardigd.
 Indien het NOC zich niet kwalificeert voor de mannen ploegenachtervolging, mogen er 7 mannelijke schaatsers worden afgevaardigd.

Indien meer dan het maximum van 166 schaatsers zich inschrijven voor de Olympische Spelen, zal het maximum aantal quotaplekken voor de individuele afstanden/evenementen worden ingeperkt door het intrekken van de quotaplek van de laagste gerangschikte schaatsers. Voorlopig toegewezen quotaplekken zullen worden ingetrokken conform onderstaande volgorde:
 500 meter,
 daarna 1000 meter
 daarna 1500 meter
Dit proces zal zich herhalen totdat het maximum aantal van 166 schaatsers is bereikt. Een voorlopig toegewezen quotaplek wordt enkel ingetrokken, indien dat er toe leidt dat het betreffende NOC ook daadwerkelijk een quotaplek verliest.

Limiettijden 
De volgende limiettijden zijn gepubliceerd op 1 juli 2021 en zijn ongewijzigd ten opzichte van de Olympische Spelen van 2018.

Om deel te kunnen nemen aan een individuele afstand moet een schaatser hebben voldaan aan de limiettijd van de betreffende afstand. Om deel te kunnen nemen aan de ploegenachtervolging of de massastart, moet de schaatser minimaal hebben voldaan aan één limiettijd van een individuele afstand. Voor de massastart geldt echter dat een land maximaal 1 schaatser per gender mag afvaardigen die niet heeft voldaan aan een van de limiettijden van de individuele afstanden, mits deze wel heeft voldaan aan de specifieke limiettijd voor de massastart*. De limiettijden moeten zijn verreden in de periode 1 juli 2021 t/m 16 januari 2022.

Maximum deelnamequota per land per evenement

Maximum deelnamequota per evenement
Mannen

Vrouwen

Kwalificatie tijdlijn

Quotaverdeling 

Daarnaast geldt de eis dat elke atleet die wordt afgevaardigd een individuele quotaplek moet opvullen. Er mogen dus geen atleten worden meegenomen voor de ploegenachtervolging, die op geen enkele individuele afstand in actie komen.

Mannen 500m

Puntenranking
De top 20 atleten, met een maximum van 3 per NOC, verdienen een startquota voor hun land.

Na alle 8 de wedstrijden

Tijdranking
De top 10 atleten die zich niet reeds hebben gekwalificeerd via de puntenranking en waarvan het betreffende NOC nog geen 3 quotaplekken heeft behaald, verdienen een quotaplek voor hun land. NOC's die hun 3e quotaplek op basis van de tijdranking behalen (tussen plek 21-30) worden in de voorlopige quotaverdeling op de reservelijst geplaatst in volgorde van tijdsnelsten. De top 8 ongekwalificeerde atleten worden tevens toegevoegd aan de reservelijst.

Na alle 8 de wedstrijden

Mannen 1000m

Puntenranking
De top 20 atleten, met een maximum van 3 per NOC, verdienen een startquota voor hun land.

Na alle 4 de wedstrijden

Tijdranking
De top 10 atleten die zich niet reeds hebben gekwalificeerd via de puntenranking en waarvan het betreffende NOC nog geen 3 quotaplekken heeft behaald, verdienen een quotaplek voor hun land. NOC's die hun 3e quotaplek op basis van de tijdranking behalen (tussen plek 21-30) worden in de voorlopige quotaverdeling op de reservelijst geplaatst in volgorde van tijdsnelsten. De top 8 ongekwalificeerde atleten worden tevens toegevoegd aan de reservelijst.

Na alle 4 de wedstrijden

Mannen 1500m

Puntenranking
De top 20 atleten, met een maximum van 3 per NOC, verdienen een startquota voor hun land.

Na alle 4 de wedstrijden

Tijdranking
De top 10 atleten die zich niet reeds hebben gekwalificeerd via de puntenranking en waarvan het betreffende NOC nog geen 3 quotaplekken heeft behaald, verdienen een quotaplek voor hun land. NOC's die hun 3e quotaplek op basis van de tijdranking behalen (tussen plek 21-30) worden in de voorlopige quotaverdeling op de reservelijst geplaatst in volgorde van tijdsnelsten. De top 8 ongekwalificeerde atleten worden tevens toegevoegd aan de reservelijst.

Na alle 4 de wedstrijden

Mannen 5000m en 10.000m

Puntenranking
De kwalificatie voor de 5000 en 10.000 meter op basis van punten, wordt bepaald op basis van de gecombineerde ranking 5000/10.000m.
De top 14 schaatsers, met een maximum van 3 per NOC, verdienen een quota voor hun land op de 5000m. De top 8 schaatsers, met een maximum van 2 per NOC, verdienen een quota voor hun land op de 10.000m.

Na alle 4 de wedstrijden

Tijdranking 5000m
De top 6 atleten die zich niet reeds hebben gekwalificeerd via de puntenranking en waarvan het betreffende NOC nog geen 3 quotaplekken heeft behaald, verdienen een quotaplek voor hun land. NOC's die hun 3e quotaplek op basis van de tijdranking behalen (tussen plek 15-20) worden in de voorlopige quotaverdeling op de reservelijst geplaatst in volgorde van tijdsnelsten. De top 8 ongekwalificeerde atleten worden tevens toegevoegd aan de reservelijst.

Na alle 3 de wedstrijden

Tijdranking 10.000m
De top 4 atleten die zich niet reeds hebben gekwalificeerd via de puntenranking, met een maximum van 2 per NOC, verdienen een quotaplek voor hun land. De top 8 ongekwalificeerde atleten vormen de reservelijst.

Na de enige race die is gehouden

Mannen massastart

Puntenranking
De top 24 schaatsers, met een maximum van 2 per NOC, verdienen een quotaplek voor hun land op de massastart. De volgende 8 schaatsers komen op de reservelijst. Er kunnen op de Olympische Spelen maximaal 6 schaatsers uit de reservelijst worden toegevoegd, mits zij zich reeds hebben gekwalificeerd op een andere afstand en dus geen extra quotaplek innemen. Er zal prioriteit worden gegeven aan schaatsers uit landen, die nog geen quotaplek hebben op de massastart.

Na alle 3 de wedstrijden

Mannen ploegenachtervolging

Puntenranking
De top zes landen verdienen een quotaplek voor de ploegenachtervolging.

Na alle 3 de wedstrijden

Tijdranking
De top 2 landen die niet gekwalificeerd zijn via de puntenranking, verdienen een quotaplek.
De top 3 ongekwalificeerde landen vormen de reservelijst.

Na alle 3 de wedstrijden

Vrouwen 500m

Puntenranking
De top 20 atleten, met een maximum van 3 per NOC, verdienen een startquota voor hun land.

Na alle 8 de wedstrijden

Tijdranking
De top 10 atleten die zich niet reeds hebben gekwalificeerd via de puntenranking en waarvan het betreffende NOC nog geen 3 quotaplekken heeft behaald, verdienen een quotaplek voor hun land. NOC's die hun 3e quotaplek op basis van de tijdranking behalen (tussen plek 21-30) worden in de voorlopige quotaverdeling op de reservelijst geplaatst in volgorde van tijdsnelsten. De top 8 ongekwalificeerde atleten worden tevens toegevoegd aan de reservelijst.

Na alle 8 de wedstrijden

Vrouwen 1000m

Puntenranking
De top 20 atleten, met een maximum van 3 per NOC, verdienen een startquota voor hun land.

Na alle 4 de wedstrijden

Tijdranking
De top 10 atleten die zich niet reeds hebben gekwalificeerd via de puntenranking en waarvan het betreffende NOC nog geen 3 quotaplekken heeft behaald, verdienen een quotaplek voor hun land. NOC's die hun 3e quotaplek op basis van de tijdranking behalen (tussen plek 21-30) worden in de voorlopige quotaverdeling op de reservelijst geplaatst in volgorde van tijdsnelsten. De top 8 ongekwalificeerde atleten worden tevens toegevoegd aan de reservelijst.

Na alle 4 de wedstrijden

Vrouwen 1500m

Puntenranking
De top 20 atleten, met een maximum van 3 per NOC, verdienen een startquota voor hun land.

Na alle 4 de wedstrijden

Tijdranking
De top 10 atleten die zich niet reeds hebben gekwalificeerd via de puntenranking en waarvan het betreffende NOC nog geen 3 quotaplekken heeft behaald, verdienen een quotaplek voor hun land. NOC's die hun 3e quotaplek op basis van de tijdranking behalen (tussen plek 21-30) worden in de voorlopige quotaverdeling op de reservelijst geplaatst in volgorde van tijdsnelsten. De top 8 ongekwalificeerde atleten worden tevens toegevoegd aan de reservelijst.

Na alle 4 de wedstrijden

Vrouwen 3000m en 5000m

Puntenranking
De kwalificatie voor de 3000 en 5000 meter op basis van punten, wordt bepaald op basis van de gecombineerde ranking 3000/5000m.
De top 14 schaatsers, met een maximum van 3 per NOC, verdienen een quota voor hun land op de 3000m. De top 8 schaatsers, met een maximum van 2 per NOC, verdienen een quota voor hun land op de 5000m.

Na alle 4 de wedstrijden

Tijdranking 3000m
De top 6 atleten die zich niet reeds hebben gekwalificeerd via de puntenranking en waarvan het betreffende NOC nog geen 3 quotaplekken heeft behaald, verdienen een quotaplek voor hun land. NOC's die hun 3e quotaplek op basis van de tijdranking behalen (tussen plek 21-30) worden in de voorlopige quotaverdeling op de reservelijst geplaatst in volgorde van tijdsnelsten. De top 8 ongekwalificeerde atleten worden tevens toegevoegd aan de reservelijst.

Na alle 3 de wedstrijden

Tijdranking 5000m
De top 4 atleten die zich niet reeds hebben gekwalificeerd via de puntenranking, met een maximum van 2 per NOC, verdienen een quotaplek voor hun land. De top 8 ongekwalificeerde atleten vormen de reservelijst.

Na de enige race die is gehouden

Vrouwen massastart

Puntenranking
De top 24 schaatssters, met een maximum van 2 per NOC, verdienen een quotaplek voor hun land op de massastart. De volgende 8 schaatssters komen op de reservelijst. Er kunnen op de Olympische Spelen maximaal 6 schaatssters van de reservelijst worden toegevoegd, mits zij zich reeds hebben gekwalificeerd op een andere afstand en dus geen extra quotaplek innemen. Er zal prioriteit worden gegeven aan schaatssters uit landen, die nog geen quotaplek hebben op de massastart.

Na alle 3 de wedstrijden

Vrouwen ploegenachtervolging

Puntenranking
De top zes landen verdienen een quotaplek voor de ploegenachtervolging.

Na alle 3 de wedstrijden

Tijdranking
De top 2 landen die niet gekwalificeerd zijn via de puntenranking, verdienen een quotaplek.
De top 3 ongekwalificeerde landen vormen de reservelijst.

Na alle 3 de wedstrijden

Zie ook 
 Olympisch kwalificatietoernooi schaatsen Nederland 2022

Kwalificatie